Бюхель () — немецкая фамилия и топоним.

Фамилия 
 Бюхель, Беньямин (род. 1989) — лихтенштейнский футболист.
 Бюхель, Иоганн Баптист (1853—1927) — лихтенштейнский священник, просветитель, поэт, историк.
 Бюхель, Кристоф (род. 1966) — швейцарский художник.
 Бюхель, Марко (род. 1971) — лихтенштейнский горнолыжник.
 Бюхель, Маркус (1959—2013) — лихтенштейнский политический деятель.
 Бюхель, Марсель (род. 1991) — лихтенштейнский футболист, полузащитник.
 Бюхель, Мартин (род. 1987) — лихтенштейнский футболист.
 Бюхель, Селина — швейцарская легкоатлетка, бегунья на средние дистанции.

Топоним 
 Бюхель — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц
 Бюхель — коммуна в Германии, в земле Тюрингия